Bengt Evert Andersson (Kungsbacka, 1966), futbolista suec que juga de porter 
 Benny Andersson (Estocolm, 1946), cantant suec integrant del grup ABBA
 Conny Andersson, pilot de curses automobilístiques suec que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Dan Andersson (Skattlösberg, - Estocolm, 1920), poeta, agricultor i carboner suec
 Johan Andersson, diversos personatges.
 Håkan Andersson (Uddevalla, Suècia, 1945), pilot de motocròs
 Michael Andersson (Höganäs, 1967), ciclista suec professional entre 1995 i 2001
 Nils Johan Andersson (Socken, 1821), botànic suec
 Patrik Jonas Andersson (Borgeby, 1971), futbolista internacional suec
 Per-Gunnar Andersson (Årjäng, 1980), pilot de ral·lis suec
 Ulf Andersson (1951, Västerås), jugador d'escacs suec